Jorge de la Vega Domínguez kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Jorge de la Vega Domínguez, Socoltenango, Chiapas, 
 Jorge de la Vega Domínguez, El Porvenir, Chiapas, 
 Jorge de la Vega Domínguez, Cintalapa, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar